Comunas francesas
Villefranche (Yonne) — na Borgonha
Villefranche (Gers) — na região de Midi-Pyrénées
Villefranche-d'Allier — em Auvergne
Villefranche-de-Conflent — nos Pirenéus Orientais
Villefranche-de-Lonchat — na Dordonha
Villefranche-de-Panat — na região de Midi-Pyrénées
Villefranche-du-Périgord — na Dordonha
Villefranche-du-Queyran — na Aquitânia
Villefranche-le-Château — no departamento de Drôme
Villefranche-sur-Cher — no departamento de Loir-et-Cher
Villefranche-sur-Mer — nos Alpes Marítimos
Villefranche-sur-Saône — no departamento do Ródano
Labastide-Villefranche — nos Pirenéus Atlânticos
Saint-Hilaire-de-Villefranche — no departamento de Charente-Maritime
Saulmory-et-Villefranche — na Lorena

Desambiguações de topônimos